Zarand bezeichnet
 Zarand (Ebene) südwestlich von Teheran
 Zarand (Marskrater)
 Zarand (Stadt) in der Provinz Kermān im Iran
 Zarand (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Kerman im Iran
 Zarand-Gebirge in Rumänien

 Zărand, einen Landkreis in Rumänien